Кизомысский сельский совет () — входит в состав
Белозёрского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Кизомыс
.

История 
 1783 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 с. Кизомыс 
 пос. Береговое 
 пос. Велетенское 
 пос. Гончарное

Примечания